Potato (patata in lingua inglese) può indicare:

 Thimble Island, anche conosciuta come Potato Island – arcipelago di Long Island Sound
 Potato – gruppo musicale thailandese
 88705 Potato – asteroide della fascia principale